Фюрст (Fürst; Fuerst; Furst) — прізвище
 Вальтер Фюрст (?–1317) — співзасновник Швейцарського Союзу